Plaats in Indonesië
 Ulee Barat (Lhoksukon), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Utara in de provincie Atjeh
 Ulee Barat (Simpang Tiga), een plaats in het bestuurlijke gebied Pidie in de provincie Atjeh